Виктор Александрович Навродский (1 октября 1986 года, Чита, Россия) — российский футболист, нападающий.

Биография 
Воспитанник читинского футбола. Выступал во втором дивизионе за местный клуб «Чита», а также за любительскую команду «ЛуТЭК-Энергия». В 2016 году Навродский вместе со своим партнёром  и Эрдни Манджиевым играл в Монголии за «Сэлэнгэ Пресс». Всего в местной элите форвард провёл 17 матчей, в которых забил восемь голов.

Достижения 
  Серебряный призёр Второго дивизиона в зоне «Восток» (1): 2012/13

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на Sports.ru

Футболисты России
Игроки ФК «Чита»
Игроки ФК «Сэлэнгэ Пресс»